Michael Carl Campbell (n. 1975), cestista statunitense
 Michael Campbell, golfista neozelandese
 Michael Campbell, atleta giamaicano
 Mike Campbell (n. 1950), compositore e musicista rock statunitense
 Michael Gregory Campbell, vescovo di Lancaster